Птиця Клавдій Борисович (; * ДН 3.2. 1911 (21.1), місто Пронськ Рязанської губернії, нині селище міського типу Рязанської області — † 6.1.1983, Москва) — російський радянський хоровий диригент і музичний педагог.
 Птиця Іван (1895–1931) — співак-бас і актор

Див. також 
 Жар-птиця (значення)
Прізвища